le Parc d'aventures scientifiques et de société, un parc scientifique belge aujourd'hui appelé le SparkOH! ;
 le plafond de la Sécurité sociale, un terme du droit de la Sécurité sociale, en France ;
 Pro All Star Series, une organisation de courses automobiles en Amérique du nord ;
 Passbase, une société informatique américaine
 Théorie PASS (psychologie), une théorie de l'intelligence humaine, PASS étant l'acronyme pour : planning, attention-arousal, simultaneous and successive ;
Parcours accès santé spécifique la voie de passage conventionnelle en France pour accéder aux études des professions de santé depuis 2020.
Permanence d'Accès aux Soins de Santé
 Pass, logiciel gestionnaire de mots de passe

Toponymes

 Pass, village du Sénégal ;
 Pass, village de Pologne.

Voir aussi
 
 Concours Pass ingénieur

Homonymie d'acronyme